Cynków ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Cynków (Koziegłowy), Ortschaft in der Gmina Koziegłowy, Woiwodschaft Schlesien
 Cynków (Nałęczów), Ortschaft in der Gmina Nałęczów, Woiwodschaft Lublin